Дударєв Дмитро Вікторович — казахський хокеїст
 Дударєв Дмитро Олександрович — український радянський актор, народний артист УРСР
 Дударєв Олексій Онуфрійович — білоруський драматург

Російські прізвища